ZSM – codice aeroportuale IATA dell'autostazione di Santa Clara (California) (Stati Uniti)